Hoofdklasse (mannenhandbal) 2010/11
 Hoofdklasse (vrouwenhandbal) 2010/11